Горкин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Горкин, Владимир Зиновьевич (род. 1927) — биохимик, работал в НИИ биомедицинской химии РАМН, член-корреспондент РАМН.
 Горкин, Зиновий Давидович (1896—1970) — советский учёный в области гигиены, доктор медицинских наук, профессор.
 Горкин, Хулиан (1901—1987) — испанский революционер-коммунист, писатель, публицист и историк.